А́ртур Хи́ллер (; 22 ноября 1923, Эдмонтон — 17 августа 2016, Лос-Анджелес) — канадский и американский режиссёр кино и телевидения, актёр и продюсер.

Биография 
Родился в Эдмонтоне (Альберта), в семье еврейских эмигрантов из Польши Харри Хиллера и Роуз Гарфин, поселившихся в Канаде в 1912 году после нескольких лет жизни в Нью-Йорке. У него были старшие сёстры Дора и Голда. По приезде в Эдмонтон отец открыл мужскую парикмахерскую, затем магазины мужской одежды и бывших в употреблении музыкальных инструментов. Разговорным языком в семье был идиш, дети посещали школу с обучением на этом языке, а родители будущего режиссёра субсидировали открытие первого в городе еврейского театра, в котором он уже к одиннадцати годам начал выступать с эпизодическими ролями.

Окончил Университетский колледж Торонтского университета в степени бакалавра искусств. В 1950 году получил звание магистра гуманитарных наук, а в 1995 году стал почётным доктором юридических наук.

Карьера 

Начал свою карьеру в 1950-х годах на Торонтском телеканале CBC. Там он стал успешным телережиссёром и перешёл к созданию полнометражных фильмов в Голливуде.

С 1989 по 1993 год был президентом гильдии режиссёров Америки, а с 1993 по 1997 год — президентом академии кинематографических искусств и наук.

В 2002 году был удостоен звезды на канадской Алее славы и Награды имени Джина Хершолта. В 2006 получил звание офицера ордена Канады.

Личная жизнь 
С 1948 года был женат на Гвен Хиллер. Имели двух детей и двух внуков.

Фильмография

Режиссёр

Продюсер

Актёр

Кинонаграды

Оскар 
1971: номинация на лучшего режиссёра за фильм История любви; 
2002: гуманитарная награда имени Джина Хершолта.

Золотой глобус 
1971: победа в номинации лучший режиссёр за фильм История любви.

Эмми 
1962: номинация на приз за выдающиеся режиссёрские достижения за некоторые эпизоды сериала Naked City.

Берлинский кинофестиваль 
1972: Серебряный медведь за фильм Больница; 
1972: номинация на Золотого медведя за фильм Больница.

Золотая малина 
1999: номинация худший режиссёр за фильм Гори, Голливуд, гори (указан как Алан Смити).

Directors Guild of America 
1971: номинация на DGA Award «Лучшая режиссура — Художественный фильм» за фильм История любви; 
1993: DGA Honorary Life Member Award; 
1999: награда за достижения имени Роберта Алдриха.

Ojai Film Festival 
2005: пожизненная награда за достижения.

Palm Springs International Film Festival 
2002: награда за режиссёрские достижения.

Santa Clarita International Film Festival 
2001: пожизненная награда за достижения.

Примечания 

Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Аллея славы Канады
Президенты Академии кинематографических искусств и наук
Почётные доктора Альбертского университета